Bonanni ist der Familienname folgender Personen:
 Angel Bonanni (* 1972), uruguayisch-israelischer Filmschauspieler, Model und Sänger
 Arno Bonanni (* 1946), deutscher Architekt
 Filippo Bonanni (1638–1725), italienischer Jesuitenpater, Naturforscher und Mikroskopbauer
 Floriane Bonanni (* 1974), französische Violinistin
 Laudomia Bonanni (1907–2002), italienische Schriftstellerin
 Luciano Bonanni (1922–1991), italienischer Schauspieler
 Massimo Bonanni (* 1982), italienischer Fußballspieler